Regió Autònoma de Bougainville (del seu nom en anglès Autonomous Region of Bougainville), regió autònoma de Papua Nova Guinea
 Alternativa Baix Gaià, agrupació d'electors històrica d'àmbit municipalista d'Altafulla, al Tarragonès
 Jardí botànic d'Atlanta (del seu nom en anglès Atlanta Botanical Garden), jardí botànic de la ciutat d'Atlanta, als Estats Units
 Monument nacional Cementeri Africà (del seu nom en anglès African Burial Ground), monument de la ciutat de Nova York, als Estats Units
 Association Bernard-Gregory, associació francesa que malda per la inserció laboral dels titulats de doctorat
 Alpha Beta Gamma, associació empresarial internacional que concedeix beques per a estudis en ciències econòmiques
 Avis Budget Group, empresa multinacional de lloguer de vehicles dels Estats Units
 Jocs Asiàtics de Platja (del seu nom en anglès Asian Beach Games), jocs esportius que se celebren cada quatre anys a l'Àsia
 Jocs Africans de Platja (del seu nom en anglès African Beach Games), jocs esportius que se celebren a l'Àfrica
 Gasometria arterial (del seu nom en anglès Arterial Blood Gas), anàlisi de sang que valora la presència d'oxigen i diòxid de carboni
 Baix acústic (del seu nom en anglès Acoustic Bass Guitar), instrument musical de corda similar a una guitarra acústica
 ABG també és el tíquer a la Borsa de Madrid d'Abengoa, multinacional del sector de l'energia d'Espanya
 ABG també és l'indicatiu d'Abelag Aviation, aerolínia xàrter de Bèlgica